Coven o Congrega indica un gruppo di seguaci ("streghe") che solitamente si riunisce periodicamente per la celebrazione di riti o di festività pagane.
Coven, film del 1997 di Mark Borchardt.
Coven, terza stagione della serie tv American Horror Story.
Coven, gruppo musicale dark rock psichedelico statunitense esistente dal 1967 al 1975 e nel 2007-2008.
Coven, album dell'omonimo gruppo musicale statunitense pubblicato nel 1972.
Coven, ora Coven [metal], gruppo musicale power-thrash metal statunitense formato nel 1984. 
Coven, villaggio del Staffordshire (Regno Unito).
 Bill Coven – cestista statunitense